

Piante
Canapa (Cannabis) – genere coltivato e diffuso in molti paesi dal clima temperato, prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis
Canapa di Cebu (o Davao)
Canapa di Manila (o manilla)
Canapa indiana
Canapa selvatica

Derivati 
Canapa – fibra tessile ottenuta dal floema dei fusti, usata in passato per la produzione di carta e di tessuti in genere
Olio di semi di canapa – ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi delle piante del genere Cannabis sativa, molto nutriente e ricco di omega 6 e omega 3
Latte di canapa – bevanda a base di semi di canapa impregnati e macinati in acqua
Plastica di canapa – materiale plastico derivato dalle fibre di canapa

Altro 
Canapa – elemento araldico
Canapa – singolo dei Punkreas

Pagine correlate 
Cannabis (disambigua)

Altri progetti